Serie B d'Eccellenza – terzo livello del campionato italiano maschile di pallacanestro
 Serie B d'Eccellenza – terzo livello del campionato italiano femminile di pallacanestro